Allmenröder ist ein Familienname folgender Personen:

 Holger Allmenroeder, deutscher, römisch-katholischer Priester